de Groote Harkstederpolder
de Kleine Harkstederpolder